Bomba ślepa PuW
 Bomba odłamkowa 12,5 kg PuW
 Bomba zapalająca 10 kg PuW
 Bomba burząca 100 kg PuW
 Bomba burząca 50 kg PuW
 Bomba odłamkowa 75 kg PuW
 Bomba zapalająca 5 kg PuW
 Bomba burząca 300 kg PuW